Damián Musto – calciatore argentino con passaporto italiano
 Nicola Musto – politico italiano
 Vic Musto – personaggio della serie televisiva statunitense I Soprano